„Фолксваген Шаран“ (Volkswagen Sharan) е модел големи MPV автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан от 1995 година.

Замислено като конкурент на „Рено Еспас“, първото поколение на модела е разработено съвместно от „Фолксваген Груп“ и „Форд“, сглобява се в построен за целта нов завод в Палмела, Португалия, и се продава също под марките „Форд Галакси“ и „Сеат Алхамбра“. „Форд“ се оттегля от съвместното предприятие през 1999 година и разработва самостоятелно следващите поколения на „Галакси“.

Бележки 

Шаран
Многофункционални автомобили